Лов или хајка
Ајка (српска народна књижевност), женски лик из српске народне књижевности
Хајка (филм), југословенски филм из 1977.